Rixe est un mot qui peut faire référence à : 

En français rixe est synonyme de dispute, controverse, querelle, affrontement.

Patronymes 
  (1939-), politicien allemand.

Divers 
 Rixe, un constructeur de cycles allemand.
 Une rixe, un tableau d'Ernest Meissonier (1855), Royal Collection à Londres.
 Duel au gourdin ou la Rixe, une des peintures à l'huile sur plâtre de la série des Peintures noires de Francisco de Goya (entre 1819 et 1823).
 Rixe de musiciens, tableau de Georges de La Tour (entre 1620 et 1630).
 La Rixe, tableau de Gaspare Traversi (1754), au Louvre (voir sur Commons)
 Rixe de soldats devant l’ambassade d’Espagne, peinture de Diego Vélasquez.

Voir aussi 
 Bagarre